Tahu kan syfta på:

Skåtanäs (), by i Estland
Tahu (Nepal), by i Nepal
Tahu (socken i Kina)